(du grec pelte, signifiant bouclier et batrakhos, signifiant grenouille) est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant la fin du Permien dans l'actuelle Tanzanie.

Description 
Peltobatrachus était un grand animal lent, mesurant jusqu'à  de longueur. C'était un amphibien entièrement terrestre, ne retournant à l'eau que pour pondre ses œufs.

Pour se protéger contre les prédateurs tels que les grands thérapsides gorgonopsiens, le genre avait développé un placage blindé semblable à un tatou couvrant son corps et sa queue. L'armure se composait de larges plaques sur les épaules et les hanches et de plaques plus étroites sur le reste du corps. Bien qu'aucune dent de la créature n'ait été trouvée, elle se nourrissait probablement d'insectes, de vers et d'escargots.

Cladogramme des Stereospondyli

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Rhinesuchidae

Bibliographie

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 1959
Amphibien du Permien
Paléontologie en Tanzanie
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Stereospondyli